Giovanni Battista Bassi kan syftas på flera personer:

* Giovanni Battista Bassi (1784–1852), italiensk landskapsmålare
 Giovanni Battista Bassi (1792–1879), italiensk matematiker och arkitekt
 Giovanni Battista Bassi (född 1926), italiensk arkitekt